Carl Fredrik Richter kan avse:

 Carl Fredrik Richter (konstnär)
 Carl Fredrik Richter (ämbetsman)